HUMO:

 HUMO (журнал) — еженедельный бельгийский журнал.
 HUMO (платёжная система) — национальная платёжная система Республики Узбекистан.